Fard steht für:

 Fard (Islam), eine der fünf Verpflichtungskategorien im Islam
 Fard (Rapper) (* 1984), deutsch-iranischer Rapper
 Mohammad Ebrahim Taherian-Fard (* 1954), persischer Diplomat